Rauschner steht für:
 Rauschner (Adelsgeschlecht)

Rauschner ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Benjamin Rauschner (1725–1793), deutscher Wachsbossierer und Stuckateur
 Johann Christoph Rauschner (auch John Christian; 1760–ca. 1830), deutsch-US-amerikanischer Porträtist und Wachsbossierer